Prentice kan som auktorsförkortning betyda:

 Honor Clare Prentice
 Michael Andrew Prentice

Robotskapade auktorsförkortningar